1964 Голяма награда на Великобритания е 15-о за Голямата награда на Великобритания и пети кръг от сезон 1964 във Формула 1, провежда се на 11 юли 1964 година на пистата Брандс Хач в област Кент, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания